ARF est un sigle qui peut signifier :
 Association des régions de France (renommée Régions de France);
ASEAN Regional Forum, forum régional de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ;
 appareil respiratoire filtrant, un type de masque à gaz ;
 Application Roll-over Facility, une solution de haute disponibilité disponible pour AIX et Linux, développée par Bull ;
 arf, en argot Internet, un terme qui exprime l'embarras ou la consternation ;
 ARF, une protéine qui permet l'assemblage des molécules de clathrine et de COP-I sur les vésicules de transport, dans la cellule ;
 afférence du réflexe de flexion, en neurophysiologie ;
 .arf (advanced recording file), une extension qui désigne des enregistrements de conférences WebEx.

ARF est un code qui peut signifier :
 .